BG4 steht für:
 ABC-Bereitschaftsgrad 4
 Rajon Südwest- und Südzentralbulgarien (NUTS-1-Regionencode), siehe NUTS:BG